Эсковедо - фамилия:

 Эсковедо, Коул (род. 1981) — американский спортсмен, боец смешанного стиля. 
 Эсковедо, Николь Камиль  (род. 1981) — американская актриса и певица.

См. также 
 Эскобедо
 Эскивель